Гриже је име неколицине села у Словенији:
Гриже (Иванчна Горица), у општини Иванчна Горица
Гриже (Сежана), у општини Сежана
Гриже (Жалец), у општини Жалец